Shanghai er en pop-/electronica-duo fra Danmark bestående af Niels Brandt og Nicolaj Kornerup.
Duoen har bl.a. figureret på den københavnske compilationserie Sound Of Copenhagen.

Diskografi 
 Smoke And Mirrors (2011)

Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2011